7-й избирательный округ департамента Нор включает восемь коммун округа Лилль, в том числе часть города Рубе. 
Общее число избирателей, включенных в списки для голосования в 2017 г. - 72 443 чел.

До 2012 г. 7-й округ включал три кантона округа Лилль: Ланнуа (без коммун Анстен, Безье, Виллем, Грюзон, Саи-ле-Ланнуа, Трессен, Форе-сюр-Марк, Шеран), Рубе-Центр (частично) и Рубе-Эст .

Действующим депутатом Национального собрания по 7-му округу является Франсис Веркамер (Союз демократов и независимых), мэр города Ам.

Результаты выборов 
Выборы депутатов Национального собрания 2017 г.:

Выборы депутатов Национального собрания 2012 г.:

Выборы депутатов Национального собрания 2007 г.:

См. также 
 Департамент Нор
 Депутаты Национального собрания от департамента Нор

Ссылки 

Избирательные округа Франции